Die BMW Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. April bis 1. Mai 2011 in München stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand gespielt. In derselben Woche wurden in Estoril die Estoril Open sowie in Belgrad die Serbia Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Michail Juschny, er schied jedoch in diesem Jahr schon im Achtelfinale aus. Im diesjährigen Finale spielte Lokalmatador Florian Mayer gegen Nikolai Dawydenko, welcher den Titel im Jahr 2004 schon einmal gewonnen hat. Der Russe Dawydenko konnte das Finale mit 6:3, 3:6 und 6:1 gewinnen. Im Doppel gewannen Oliver Marach und Santiago Ventura im letzten Jahr den Titel, sie traten aber nicht zur Titelverteidigung an. Andreas Beck und Christopher Kas konnten ins Finale einziehen, verloren dort allerdings gegen Simone Bolelli und Horacio Zeballos. Für Bolelli war es der erste Titel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 24. April 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in München